Ричард Юджин «Дик» Гармейкер (; 29 октября 1932, Хиббинг, штат Миннесота — 13 июня 2020) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника и разыгрывающего защитника. Учился в Общественном колледже Хиббинга и Миннесотском университете, в 1955 году был выбран на территориальном драфте НБА командой «Миннеаполис Лейкерс». Позже выступал за команду «Нью-Йорк Никс». Всего в НБА провёл 6 сезонов. Четыре раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1957—1960). Один раз включался во 2-ую сборную всех звёзд НБА (1957). В 1955 году включался в 1-ую всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 421 игру, в которых набрал 5597 очков (в среднем 13,3 за игру), сделал 1748 подборов и 1114 передач.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Миннесота Голден Гоферс» (баскетбол)
Игроки «Миннеаполис Лейкерс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»